Die Abkürzung NSN steht für:
 
 Nelson (Neuseeland), Regionalcode nach ISO 3166-2
 Flughafen Nelson (Neuseeland), IATA-Code
 NSN (Militärcodierung), ein militärisches Zahlencodierungssystem
 NSN Link, ein in Bau befindliches HGÜ-Seekabel, das Norwegen und Großbritannien verbinden soll
 Nokia Solutions and Networks, einen Telekommunikationsausrüster

Siehe auch:

NSN